Der Name Bellerive (von französisch belle: schön und rive: Ufer, "schönes Ufer") bezeichnet verschiedene Orte 
in der Schweiz
die Gemeinde Bellerive im Kanton Waadt, 545 E. 
die Gemeinde Collonge-Bellerive im Kanton Genf, 6626 E.
in Frankreich
die Gemeinde Bellerive-sur-Allier im Département Allier
 in den Vereinigten Staaten
 Bellerive (Missouri)
 in Australien
Bellerive (Tasmanien), Vorort von Hobart

sowie
Museum Bellerive, bis 2017 die Kunstgewerbesammlung des Museums für Gestaltung Zürich, ab September 2018 Zentrum Architektur Zürich (ZAZ) 
HC Bellerive Vevey, ein ehemaliger Schweizer Eishockeyverein

Bellerive ist der Familienname von:
Jean-Max Bellerive (* 1958), haitianischer Politiker und ehemaliger Premierminister

Siehe auch:
Belle Rive